Denna artikel handlar om vinnarna av Primetime Emmy Award för bästa komediserie.

Vinnare (urval)

1970-talet

1980-talet

1990-talet

2000-talet

2010-talet

2020-talet 

Emmy